

Astronomia 
 Cratere Bonneville – cratere presente sul pianeta Marte

Cinema 
 Bonneville – titolo originale di Quel che resta di mio marito, film statunitense del 2006

Persone 
 Nicolas de Bonneville (1760-1828) – editore francese
 François Bonneville (fl. 1791-1814) – pittore francese
 Benjamin Bonneville (1796-1878) – esploratore statunitense
 Léo Bonneville (1919-2007) – editore canadese
 Hugh Bonneville (1963) – attore britannico

Geografia

Belgio 
 Bonneville – ex comune belga incorporato nella città di Andenne nella provincia di Namur (Vallonia)

Francia

Comuni 
 Bonneville – comune francese nel dipartimento della Somme (Piccardia)
 Bonneville – comune francese nel dipartimento della Charente (Poitou-Charentes)
 Bonneville – comune francese nel dipartimento dell'Alta Savoia (Rodano-Alpi)
 Arrondissement di Bonneville – arrondissement francese nel dipartimento dell'Alta Savoia (Rodano-Alpi)
 Cantone di Bonneville – cantone francese nell'arrondissement di Bonneville
 Bonneville-Aptot – comune francese nel dipartimento dell'Eure (Alta Normandia)
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières – comune francese nel dipartimento della Dordogna (Aquitania)
 Bonneville-la-Louvet – comune francese nel dipartimento del Calvados (Bassa Normandia)
 Bonneville-sur-Touques – comune francese nel dipartimento del Calvados (Bassa Normandia)
 La Bonneville – comune francese nel dipartimento della Manica, regione Bassa Normandia
 La Bonneville-sur-Iton – comune francese nel dipartimento dell'Eure (Alta Normandia)

Ex comuni 
 Bonneville – ex comune francese incorporato nel comune di Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières nel dipartimento della Dordogna (Aquitania)
 Bonneville – ex comune francese incorporato nel comune di Thauron nel dipartimento della Creuse (Limosino)
 Bonneville – ex comune francese incorporato nel comune di Villeny nel dipartimento di Loir-et-Cher (Centro)

Stati Uniti d'America 
 Bonneville Salt Flats – salina nello Stato dello Utah
 Bonneville Speedway – autodromo di prova per record di velocità.
 Contea di Bonneville – contea nello Stato dello Idaho
 Diga di Bonneville – diga sul fiume Columbia negli Stati dell'Oregon e di Washington
 Lago Bonneville – lago del Pleistocene nell'attuale Stato dello Utah

Svizzera 
 La Bonneville – località in rovina nel territorio di Engollon, ex comune ora frazione del comune di Val-de-Ruz nel distretto di Val-de-Ruz (Canton Neuchâtel)

Trasporti 
 Pontiac Bonneville – autovettura prodotta dalla Pontiac
 Triumph Bonneville – motocicletta prodotta dalla Triumph
 Triumph Bonneville T120 – motocicletta prodotta dalla Triumph

Pagine correlate 
 Booneville